Toponímia:
 El Morell, vila i municipi de la comarca del Tarragonès
 Cala Morell, platja a l'illa de Menorca al nord del terme municipal de Ciutadella 
 Coll de Morell (Àger), muntanya al municipi d'Àger, a la comarca de la Noguera
 Puig Morell, muntanya al municipi de Cabanelles, a la comarca de l'Alt Empordà
 Puig de Morell, muntanya més alta de les Serres de Llevant al municipi d'Artà 
 Poblat de Cala Morell, assentament pretalaiòtic sobre un promontori al terme municipal de Ciutadella de Menorca
 Fauna:
 Morell americà (Aythya americana), ocell de la família dels anàtids que habita en època de cria en aiguamolls, llacs, llacunes i rius
 Morell d'Austràlia (Aythya australis), ocell de la família dels anàtids que habita pantans, llacs amb vegetació emergent i aiguamolls
 Morell de Baer (Aythya baeri), ocell de la família dels anàtids que habita aiguamolls i llacs amb vegetació emergent 
 Morell capblanc (Bucephala albeola) és un ocell de la família dels anàtids que cria en llacs, estanys i rius 
 Morell cap-roig (Aythya ferina), ànec cabussador de l'ordre dels anseriformes
 Morell de collar (Aythya collaris), ànec capbussaire petit d'Amèrica del nord 
 Morell buixot (Aythya marila), ocell de la família dels anàtids que cria als llacs de la tundra de la zona holàrtica 
 Morell de dors blanc (Aythya valisineria), ocell de la família dels anàtids que cria en aiguamolls, estanys, llacs i rius 
 Morell d'Islàndia (Bucephala islandica), ocell de la família dels anàtids que habita, en època de cria, llacs, estanys i rius 
 Morell de Madagascar (Aythya innotata), ocell de la família dels anàtids que habita únicament al llac Alaotra, a Madagascar oriental
 Morell de mar fosc (Melanitta fusca), és un gran ànec marí de la subfamília Merginae, que cria molt al nord d'Europa i Àsia a l'oest de la
 Morell de mar negre (Melanitta nigra), ànec capbussador marí 
 Morell de Nova Zelanda (Aythya novaeseelandiae), ocell de la família dels anàtids que habita llacs i estanys 
 Morell petit (Aythya affinis), ocell de la família dels anàtids que habita en època de cria aiguamolls i rius d'Alaska
 Morell de plomallo morell capellut (Aythya fuligula), ocell de l'ordre dels anseriformes
 Morell d'ulls grocs (Bucephala clangula), ànec marí de mida mitjana del gènere Bucephala 
 Morell xocolater (Aythya nyroca), ànec eurasiàtic capbussaire de mida mitjana
 Biografies:
 Antoni Morell i Mora (Barcelona, 1941), escriptor andorrà 
 Baltasar Morell (segona meitat del , Barcelona?)
 Carles Morell (Artés, 1992), poeta català 
 Faust Morell i Orlandis (Palma, 1821 – 1880) 
 Ferran Morell Brotard (Palma 1944), metge mallorquí especialitzat en pneumologia
 Francesc Morell i Cornet (Manresa, 1846 - 1916), pintor figuratiu i restaurador 
 Guillem Morell, diversos personatges
 Joan Morell i Comas (Pineda de Mar, 1962), polític català, alcalde de Pineda de Mar i diputat al Parlament de Catalunya en la VIII, IX i X legislatures
 Josep Morell Macias ((Sant Esteve d'En Bas, 1899 - Barcelona, 1949), pintor i cartellista català
 Josep Maria Morell i Bitrià (Alfarràs, Lleida, 1944), xef i assessor gastronòmic 
 Juliana Morell (Barcelona, 1594 - Avinyó, 1653), monja dominica i dona sàvia catalana 
 Theodor Morell (Münzenberg, 1886 - Tegernsee, 1948), metge personal d'Adolf Hitler des de 1936 fins al seu suïcidi el 1945